Erasmo de Roterdão
 Erasmus Darwin
 Programa Erasmus, de intercâmbio para estudantes e professores universitários europeus